N.V. Dorph kan henvise til flere personer:

 N.V. Dorph (forfatter) (1783-1858) – dansk forfatter, teaterleder og rektor
 N.V. Dorph (maler) (1862-1931) – dansk maler